Bernard Legube (1948-), physicien français.
 Gaëlle Legube, biologiste française.